Niger, država u zapadnoj Africi 
 Niger (rijeka), rijeka u zapadnoj Africi